Pleuronectinae — підродина камбалоподібних риб родини Камбалові (Pleuronectidae). Члени підродини є придонними хижаками, які живуть в арктичних та північних морях.

Класифікація 
Підродина містить 44 види у 17 родах.

 Підродина Pleuronectinae
 Тріба Isopsettini
 Рід Isopsetta
 Isopsetta isolepis (Lockington, 1880).
 Триба Microstomini
 Рід Dexistes
 Dexistes rikuzenius (Jordan & Starks, 1904).
 Рід Embassichthys
 Embassichthys bathybius (Gilbert, 1890).
 Рід Glyptocephalus
 Glyptocephalus cynoglossus (Linnaeus, 1758)
 Glyptocephalus stelleri (Schmidt, 1904).
 Glyptocephalus zachirus (Lockington, 1879).
 Рід Hypsopsetta
 Hypsopsetta guttulata (Girard, 1856).
 Hypsopsetta macrocephala (Breder, 1936).
 Рід Lepidopsetta
 Lepidopsetta bilineata (Ayres, 1855).
 Lepidopsetta mochigarei (Snyder, 1911).
 Lepidopsetta polyxystra (Orr & Matarese, 2000).
 Рід Microstomus
 Microstomus achne (Jordan & Starks, 1904).
 Microstomus kitt (Walbaum, 1792)
 Microstomus pacificus (Lockington, 1879).
 Microstomus shuntovi (Borets, 1983).
 Рід Pleuronichthys
 Pleuronichthys coenosus (Girard, 1854).
 Pleuronichthys cornutus (Temminck & Schlegel, 1846).
 Pleuronichthys decurrens (Jordan & Gilbert, 1881).
 Pleuronichthys ocellatus (Starks & Thompson, 1910).
 Pleuronichthys ritteri (Starks & Morris, 1907).
 Pleuronichthys verticalis (Jordan & Gilbert, 1880).
 Рід Tanakius
 Tanakius kitaharae (Jordan & Starks, 1904).
 Триба Pleuronectini 
 Рід Kareius
 Kareius bicoloratus (Basilewsky, 1855).
 Рід Limanda
 Limanda aspera (Pallas, 1814).
 Limanda ferruginea (Storer, 1839).
 Limanda limanda (Linnaeus, 1758)
 Limanda proboscidea (Gilbert, 1896).
 Limanda punctatissima (Steindachner, 1879).
 Limanda sakhalinensis (Hubbs, 1915).
 Рід Liopsetta
 Liopsetta glacialis (Pallas, 1776).
 Liopsetta pinnifasciata (Kner, 1870).
 Liopsetta putnami (Gill, 1864).
 Рід Parophrys
 Parophrys vetulus (Girard, 1854).
 Рід Platichthys
 Platichthys flesus (Linnaeus, 1758).
 Platichthys stellatus (Pallas, 1788).
 Рід Pleuronectes
 Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758).
 Pleuronectes quadrituberculatus (Pallas, 1814).
 Рід Pseudopleuronectes
 Pseudopleuronectes americanus (Gill, 1864).
 Pseudopleuronectes herzensteini (Jordan & Snyder, 1901).
 Pseudopleuronectes obscurus (Herzenstein, 1890).
 Pseudopleuronectes schrenki (Schmidt, 1904).
 Pseudopleuronectes yokohamae (Günther, 1877).
 Триба Psettichthyini
 Рід Psettichthys
 Psettichthys melanostictus (Girard, 1854).

Примітки 

Камбалові
Підродини риб